Svatý Bartoloměj může být označení pro světce, místo či stavbu:

Světci 
 Bartoloměj (apoštol) – jeden z 12 apoštolů
 Bartoloměj de Simeri
 Bartoloměj Chong Mun-ho
 Bartoloměj (opat)
 Amadeus Amidejský – též známý jako Bartoloměj, jeden ze sedmi zakladatelů řádu servitů

Místa 
 Svatý Bartoloměj – ostrov v Karibském moři, zámořské území Francie

Stavby 
 Mnoho kostelů zasvěcených svatému Bartoloměji